

Рокшиці — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Рокшиці — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Рікшиці (Рокшиці) — село в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства